Dans l'univers imaginaire de Faucongris (utilisé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons), Robilar (également connu sous les noms de Seigneur Robilar ou Sire Robilar) est un puissant guerrier qui sert comme commandant des troupes de Rary dans l'Empire des Terres Étincelantes. Créé parmi la toute première demi-douzaine de personnages destinés à explorer les souterrains de Castel Gryffalc, Robilar a fini par devenir l'un des personnages les plus puissants et les plus irrésistibles de ce monde imaginaire.

Origines du personnage

Description

Relations

Histoire fictive de Robilar

Sources 
Blume, Brian, David Cook et Jean Wells - The Rogues Gallery (TSR, 1980).

Broadhurst, Creighton - "Into the Bright Desert", in Dungeon  (Paizo Publishing, 2003).

Brown, Anne - Greyhawk: Guide du joueur (TSR, 1998).

,  et Erik Mona - Expedition to the Ruins of Greyhawk (Wizards of the Coast, 2007).

Cook, David - "History of the Greyhawk Wars", in Greyhawk Wars (TSR, 1991). Disponible en ligne: http://www.nyrond.org/turbine/page/university/greyhawkwars.html

Gygax, Gary et Frank Mentzer - The Temple of Elemental Evil (TSR, 1985).

Holian, Gary, Erik Mona, Sean K. Reynolds, et Frederick Weining - Living Greyhawk Gazetteer (Wizards of the Coast, 2000).

Robert J. Kuntz - "Chambers of Antiquities", in Dungeon ,  (Paizo Publishing, 2005).
Kuntz, Robert J. - "Robilar Remembers: Journey to the City of the Gods", in Oerth Journal  (Council of Greyhawk, 1997). Disponible en ligne:

Robert J. Kuntz et Douglas J. Behringer - "Robilar Remembered: Lord Robilar and Company", in Oerth Journal  (Council of Greyhawk, 1998). Disponible en ligne:

Looby, Paul, et Creighton Broadhurst - "Mysterious Places: The Lands of Robilar" (Wizards of the Coast, 2008). Disponible en ligne:

Mona, Erik, et Gary Holian - "Wheels within Wheels: Greyhawk's Circle of Eight", in Living Greyhawk Journal  (). Disponible en ligne: http://www.wizards.com/rpga/downloads/LGJcircleof8pdf.zip

Roger E. Moore - Greyhawk: l'Aventure commence (TSR, 1998).
Moore, Roger E. - Return of the Eight (TSR, 1998).

Pryor, Anthony - Rary the Traitor (TSR, 1992).

Sargent, Carl - From the Ashes (TSR, 1993).

Notes et références 

Greyhawk
Personnage de jeu de rôle